Александр Александрович Жигин (12 сентября 1986) – казахстанский  конькобежец, мастер спорта Республики Казахстан международного класса (2004).

Биография 
Коньками стал заниматься с 6 лет у тренера П.П. Пастушенко. В 15 лет стал членом Национальной сборной Казахстана, тренировался у А.П. Радченко.

Живёт и тренируется в Кустанае  и Астане . Выступает за ЦСКА. После окончания в 2008 году военно-спортивного колледжа ЦСКА получил воинское звание « лейтенант».

Бронзовый призёр Чемпионатов Азии 2004, 2005 г. среди юниоров.

Обладатель Почетного кубка 45-го турнира профи Альберта Нокологи.

Участник чемпионатов мира 2004, 2005 годов и чемпионата мира по спринту 2006 года.

Чемпион Казахстана 2005 года среди юниоров. Шестикратный чемпион Казахстан.

В 2005 году побил рекорд РК на дистанции 500м с результатом 36,5 сек., который в течение 17 лет принадлежал Вадиму Шакшибаеву.

На Зимней Олимпиаде 2006 года в Турине был 34-м на 500-метровой дистанции и 36-м – на 1000-метровке.

На зимней Азиаде 2011 года стал бронзовым призёром в командной гонке.

Ссылки 
 Александр Жигин  на сайте sports-reference
 Александр Жигин: «Нам не хватило разгона и скорости на последних кругах»
 А.А. Жигин на сайте Патриоты Казахстана
 Статистика на сайте schaatsstatistieken

Конькобежцы Казахстана
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса